Parapaguridae är en familj av kräftdjur. Parapaguridae ingår i överfamiljen Paguroidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Parapaguridae 40 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Parapaguridae